

Клаймен — місто, штат Вісконсин
 Клаймен — селище, штат Вісконсин
 Рая Клаймен, Ріа Клаймен (1904—1981) — була канадською журналісткою.